Madihn ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Samuel Madihn (1729–1784), deutscher Jurist und Hochschullehrer
 Ludwig Gottfried Madihn (1748–1834), deutscher Hochschullehrer und Universitätsrektor